Kristian Kirk er navnet på flere personer:

 Kristian Kirk (direktør) (1881-1940) – dansk ingeniør og direktør (Kristian Kristensen Kirk)
 Kristian Kirk (fodboldspiller) (født 1986) – dansk fodboldspiller (Kristian Johannes Kirk)
 Kristian Kirk Mailand (født 1971) – dansk politiker
 A/S Kristian Kirks Telefonfabriker – tidligere navn for KIRK telecom